Petronia – variante del nome proprio di persona Petronio
Petronia – genere di uccelli
Petronia – personaggio delle Cronache dei vampiri
Petronia – nobildonna romana, moglie di Vitellio
Gens Petronia – gens della Repubblica e dell'Impero romano